Szczeciowate (Dipsacaceae Juss.) – rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu szczeciowców (Dipsacales). Zalicza się tu w zależności od ujęcia systematycznego około 290 gatunków skupionych w 8–11 rodzajów. Rośliny tu należące to byliny z główkowatymi kwiatostanami, liśćmi naprzeciwległymi i suchymi owocami zawierającymi pojedyncze nasiono.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG III z 2009)
Rodzina stanowiąca jedną z linii rozwojowych w obrębie rzędu szczeciowców Dipsacales w grupie euasterids II wchodzącej w skład kladu astrowych (asterids) należącego do dwuliściennych właściwych (eudicots). Rodzina siostrzana dla kozłkowatych Valerianaceae.

 Pozycja w systemie Reveala (1993–1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa dereniowe (Cornidae Frohne & U. Jensen ex Reveal), nadrząd Dipsacanae Takht., rząd szczeciowce (Dipsacales Dumort), rodzina szczeciowate (Dipsacaceae Juss.).

 Podział na rodzaje
 czarcikęs (Succisa Haller)
 czarcikęsik (Succisella Beck)
 driakiew (Scabiosa L.)
 głowiaczek (Cephalaria Schrad. ex Roem. & Schult.) 
 szczeć (Dipsacus L.)
 świerzbnica (Knautia L.)
 Bassecoia
 Pterocephalus Adans.
 Pterocephalodes
 Triplostegia Wall. ex DC.

Przypisy 

Szczeciowce